Bufnoir est un patronyme porté notamment par :

 Claude Bufnoir (1832-1898), jurisconsulte et professeur de droit français ;
 Jacques Bufnoir (1944-), chef décorateur français.